Бобіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені
 Бобіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Бобіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш